Saare kan syfta på följande platser:

Estland 

 Ösel, en ö, (), 
 Saaremaa (Ösel), ett landskap, ()
 Saare kommun, en tidigare kommun i landskapet Jõgevamaa, numera del av Mustvee kommun, 
 Kääpa, tidigare benämnd Saare, tidigare centralort i Saare kommun
 Lyckholm, Estland, (), en by i Lääne-Nigula kommun i landskapet Läänemaa
 Saare, Pärnumaa, en by i Lääneranna kommun i landskapet Pärnumaa
 Saare, Elva kommun, en by i Elva kommun i landskapet Tartumaa
 Saare, Tartu kommun, en by i Tartu kommun i landskapet Tartumaa
 Ostrova (även känd som Saare), en by i Setomaa kommun i landskapet Võrumaa
 Saarjõgi, en å i landskapet Viljandimaa,

Se även 
Saari

Robotskapade Estlandförgreningar